Дави́д (Дик) Ио́сифович Чита́швили () — грузинский советский артист эстрады, иллюзионист. Заслуженный артист Грузинской ССР (1961).

Демонстрировал главным образом манипуляции с шариками, картами, лентами. Классическому стилю исполнения номера всегда соответствовал строгий костюм — чёрный фрак.

Биография 

Родился в 1913 году в селении Чилиги. Окончил Институт физической культуры в Тбилиси в 1936 году. Занимался педагогической деятельностью. Позже увлёкся фокусами и самостоятельно овладел этим искусством.

С середины 1940-х годов — артист Всесоюзного гастрольно-концертного объединения (ВГКО) и Мосэстрады. Гастролировал по всей стране. Сотрудничал с режиссёрами А. И. Бойко и В. Г. Гутом (Гутман).

Был постановщиком иллюзионной сцены в спектакле Московского театра оперетты «Сто чертей и одна девушка» (режиссёр В. А. Канделаки, композитор Т. Н. Хренников, 1963).

Скончался 9 мая 1979 года в городе Чехов Московской области во время гастрольной поездки. Прощание с артистом проходило в зале Центрального дома работников искусств. В своей траурной речи конферансье Лев Миров произнёс: «Этот твой последний фокус, Дик, оказался очень неудачным».

Урна с его прахом находится в 9-й секции закрытого колумбария Ваганьковского кладбища.

Звания 
 Заслуженный артист Грузинской ССР (1961).

Творчество

Фильмография 
  — Весёлые звёзды — фокусник
  — Я — кинолюбитель (документальный)
  — Парад аттракционов (фильм-концерт)

Библиография

Литература 
 Долгополов М. Н. Искусство загадок и превращений // Неделя, 1960;
 «Советская эстрада и цирк», 1964, № 10, фото артиста на 2 стр. обложки;
 Давыдычев Л. Сорок минут Дика Читашвили // Пермь: газета «Звезда», № 119 (14642), 23.05.1967, стр. 4;
 Амасович А., Искусство удивлять, «Советская эстрада и цирк», 1977, № 5, стр. 22—23;
 Долгополов М. Н. Фокусник Дик. В сборнике «Минувших дней воспоминанья». М.: Известия, 1977, стр. 323—326; в сборнике «Звёздное ожерелье». М.: Известия, 1986, стр. 328—331;
 Переводчиков В. А. Я работаю волшебником. Иркутск: 1978, стр. 104—105;
 
 Замковец Г. Московский государственный театр эстрады. М.: МГТЭ, 1990, стр. 80;
 Макаров С. М. Эстрада в России. XX век. Лексикон. М.: Росспэн, 2000, стр. 656—657;
 Макаров С. М. Эстрада в России. XX век: энциклопедия. М.: Олма-пресс, 2004, стр. 107;
 Василевский А. Н. Иллюзионное искусство. Самиздат, 2007, стр. 25—27;
 The Sunday Times, July 1957 
 «Wanganui Herald», New Zealand, 12.06.1968

Примечания

Ссылки 

 Читашвили Дик (Давид Иосифович) // История театра
 Читашвили Дик (Давид) Иосифович (1913—1979)

Заслуженные артисты Грузинской ССР
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища